Die Kategoria e Parë 1947 (sinngemäß: Erste Liga) war die zehnte Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison begann am 16. März und endete am 1. Oktober 1947.

Saisonverlauf 
Die Liga wurde im Vergleich zum Vorjahr von zwölf auf neun Teams verkleinert. Besa Kavaja, Apolonia Fier, Erzeni Shijak und Spartaku Kuçova hatten sich für 1947 nicht mehr zum Spielbetrieb angemeldet. Einziger Neuling war der FK Partizani Tirana, ein Verein der albanischen Armee, der seine erste Spielzeit in der Kategoria e Parë absolvierte. Vllaznia Shkodra war Titelverteidiger. KS Skënderbeu Korça hatte seinen Namen vor der Saison in Dinamo Korça geändert.

Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren traten die Teilnehmer nicht mehr in zwei Gruppen an und ermittelten den Meister in Finalspielen, sondern alle neun Mannschaften spielten zweimal in einer Staffel gegeneinander.

Insgesamt fielen 298 Tore, was einem Schnitt von 4,1 Treffern pro Partie entspricht. Der Torschützenkönig ist wegen fehlender Aufzeichnungen nicht bekannt.

Partizani Tirana war der erste Verein in der Kategoria e Parë, dem es als Neuling gleich in seiner ersten Spielzeit gelang, den Meistertitel zu erringen. In einer knappen Entscheidung setzte sich das Überraschungsteam mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger Vllaznia Shkodra durch, das in seinen 16 Partien 63 Treffer erzielen konnte. Dritter wurde Dinamo Korça.  Mit größerem Abstand folgten Rekordmeister 17. Nëntori Tirana, Ylli i Kuq Durrës und Tomori Berat auf das Spitzentrio. Berat erreichte zum ersten Male in seiner fünfjährigen Ligazugehörigkeit nicht den letzten Rang in seiner Gruppe oder der Gesamttabelle. Vorjahresvizemeister Flamurtari Vlora wurde 1947 nur Siebter mit neun Punkten. Hinter Vlora platzierten sich noch Bashkimi Elbasan und Shqiponja Gjirokastra.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Partizani Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1947
Fußballsaison 1947